Bazaar se poate referi la:

 Bazaar (supermarket), rețea de supermarketuri din Grecia
 Bazaar (film din 1982), un film indian din 1982, regizat de Sagar Sarhadi
 Bazaar (film din 1949), o dramă indiană din 1949, regizată de K. Amarnath
 Bazaar (software), un sistem de control al versiunilor
 Bazaar (formație), formație daneză
 "The Bazaar", un cântec din 1995 al trupei rock canadiene The Tea Party
 Harper's Bazaar, o revistă de modă
 Namche Bazaar, Nepal
 Bazaar, Kansas, o comunitate neîncorporată din Statele Unite

Vezi și
 Bazar (dezambiguizare)
 Bizarre (dezambiguizare)
 Bizaar, un album din 2000 de Insane Clown Posse